Mojados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mojados (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Mojados (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar